Le mot candidus peut renvoyer à :

Histoire 
 Duché de Candie

Êtres vivants 
 Bungarus candidus, serpent
 Propithecus candidus, lémurien
 Cerastes candidus, serpent
 Melanerpes candidus, oiseau
 Chamaeleo candidus, saurien
 Selenops candidus, araignée
 Micrixalus candidus, amphibien

Patronymes 
 Tiberius Iulius Candidus Marius Celsus, sénateur romain
 Candidus Wizo, philosophe et théologien
 Tiberius Claudius Candidus, général romain
 Alfred Candidus Ferdinand, prince
 Rainer Candidus Barzel, homme politique ouest-allemand
 Candidus de Fulda, moine-prêtre bénédictin